2 miejscowości w Polsce:
 Franki – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Franki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rychwał